Exploradores españoles puede referirse a:

Exploradores de España,  asociación infantil y juvenil  inspirada por los boy scouts de Robert Baden-Powell.
Conquistadores españoles, soldados y exploradores españoles que desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI conquistaron y poblaron América y Filipinas.